SKPS steht für:
 Sir Karl Popper Schule, österreichisches Bundesoberstufenrealgymnasium, siehe Wiedner Gymnasium
 Aeropuerto Antonio Nariño (ICAO-Code), kolumbianischer Verkehrsflughafen

Abkürzung